ТЮЦ — многозначная аббревиатура:
 ТЮЦ — технико-юридический центр
 ТЮЦ — Томский юридический центр

См. также 
  — аббревиатура латиницей